Benedyktowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Ludomir Benedyktowicz (1844–1926), polnischer Maler, Schachspieler und Poet, Teilnehmer des Januaraufstands
 Witold Benedyktowicz (1921–1997), polnischer methodistischer Hauptsuperintendent und Ökumeniker